Salvino Salvini kan syfta på:

 Salvino Salvini (1668–1751), italiensk poet
 Salvino Salvini (1824–1899), italiensk skulptör